Меклер, Георгий Карлович (1858—1915) — приват-доцент кафедры сравнительного языкознания; преподавал санскрит в 1887—1913 гг.
 Меклер, Лазарь Борисович (1921—2004) — советский и российский учёный-биолог.
 Меклер, Лейзер Менделевич (псевдоним Лейзер Вольф; 1909—1943) — еврейский поэт, прозаик, один из основателей литературной группы «Юнг Вилне».
 Меклер, Хаим Менделевич (1911—1990) — советский архитектор, брат Л. М. Меклера.

См. также 
 Меклерс, Эдуардс